

Sigle 
 Program Status Word – registro di stato

Codici 
 PSW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Passos (Brasile)
 PSW – Progettazione Siti Web, materia del corso di laurea di Tecnologie Web e Multimediali 
 PSW – codice vettore ICAO di Pskovavia
 psw – codice ISO 639-3 della lingua port sandwich